Cristianópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cristinápolis (ort), Sergipe, 
 Cristianópolis (kommun i Brasilien), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar